Dangerous Waters bezeichnet:

 Dangerous Waters (1919), amerikanischer Spielfilm von  Park Frame und Joseph Franz aus dem Jahr 1919 
 Dangerous Waters (1936), amerikanischer Spielfilm von Lambert Hillyer aus dem Jahr 1936 
 Dangerous Waters (1994), amerikanischer Spielfilm von Alex Wright aus dem Jahr 1994 
 Dangerous Waters (Computerspiel), U-Boot-Simulation, Nachfolger von Sub Command
 Dangerous Waters, Originaltitel des amerikanisch-italienischen Spielfilms Flussfahrt ins Verderben von Catherine Cyran aus dem Jahr 1999